Smolarnia – rodzaj zakładu produkcyjnego lokalizowanego zwykle w lesie, w którym z nieużytków drzewnych w procesie prażenia pozyskiwano smołę i otrzymywano terpentynę, alkohol metylowy itp.

Zobacz też 
 mielerz
 piroliza
 retorta (wypał)
 węgiel drzewny

Linki zewnętrzne 
 W piecu palone

Kompleksowe budowle na terenach przemysłowych